Wild Dogs steht für:
 Wild Dogs (Album), Album der Heavy-Metal-Band The Rods (1982) 
 Wild Dogs (Band), US-amerikanische Metal-Band (seit 1981)
 Wild Dogs (Film) (Cani Arrabbiati), italienischer Spielfilm von Mario Bava (1974 abgedreht, 1997 veröffentlicht)